projektant gier komputerowych
 projektant stron internetowych – (ang. webmaster)
 projektant poziomów – programista gier komputerowych
 projektant mody – (ang. designer)
 Projektant (prawo budowlane)